Baraka může mít více významů:

Zábava 
 Baraka je experimentální dokumentární film z roku 1992 režírovaný Ronem Frickem.
 Baraka je brněnská nevládní organizace zabývající se Blízkým východem.
 Baraka je román z roku 1983 napsaný Kanaďanem Johnem Ralstonem Saulem.
 Baraka je postava z filmové série Mortal Kombat.
 The Boys of Baraka je dokumentární film z roku 2005.
 Baraka je píseň skupiny Sound Tribe Sector 9 (STS9).
 Baraka (škola létání) – je škola paraglidingu, působící v Severních Čechách na Liberecku. Je zástupcem firmy Sky Paragliders a. s. pro Severní Čechy. Provádí tandemové lety, kurzy, prodej vybavení…
 Projekt Baraka, Online galerie pro malíře a fotografy.
 Baraka je řeka pramenící ve státě Eritrea

Lidé 
 BARAKA PARAGLIDING s. r. o. – jedna z nejstarších škol létání v ČR.
 Amiri Baraka (1934–2014) – americký spisovatel.
 Baraka Khan († 1280) – syn Baibarse a mamlucký Sultán Egypta a Sýrie.
 Baraka al-Yamaniyah – žena 'Abd al-'Azīz Āl Sa'ūda, prvního monarchy Saúdské Arábie.
 Mersaid Baraka – učitel Timura a byl umístěn v mauzoleu Gur-e Amir kde je Timur a několik dalších jeho potomků pohřbeno.

Reference